Cuatro buques de la Armada Española han portado el nombre Hernán Cortés.
 El primer  fue un vapor de ruedas. Construido en Arsenal de la Carraca en 1856 y dado de baja en 1879.
 El segundo  fue un cañonero de 2.ª clase. Construido en los astilleros escoceses de Clydebank (Glasgow), fue botado el 26 de agosto de 1895 y dado de baja en 1924.
 El tercer  fue un cañonero. Botado el 30 de agosto de 1944. Reclasificado como fragata tras su modernización en 1955, causando baja en 1971. 
 El cuarto  fue un buque de asalto anfibio tipo LST de la clase Newport, que prestó servicio en la Armada de Estados Unidos de 1972 a 1994 y desde entonces hasta 2009 en la Armada Española.

Nombres de buques de la Armada de España